Philipp McKennie (1984) – calciatore tedesco
Weston McKennie (1998) – calciatore statunitense
William McKennie (1868-1902) – calciatore scozzese